Gnathophausia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Willemoes-Suhm 1875. Enligt Catalogue of Life ingår Gnathophausia i familjen Lophogastridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Gnathophausiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Gnathophausia